Argas puede hacer referencia a:
 Argas, localidad de Rusia.
 Argas, cráter del planeta Marte.
 Argas, género de ácaros de la familia Argasidae.